

Населені пункти та їхні частини

 Кузе — село в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кузе — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кузе — частина села Стара Бірча в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Кузе — частина села Липа (Ліпа) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки